A germán nyelvek az indoeurópai nyelvek egyik nyugati ága. Saját fejlődésük az első germán hangeltolódás befejeztével kezdődött.
Közös ősük a proto-germán nyelv volt, melyet i. e. 1000 körül beszéltek a vaskori Észak-Európában, ezért is írásos emlék nem maradt ránk. A germán nyelvek első írásos emlékei II. századi római feljegyzésekből származnak.

A legelterjedtebb germán nyelv az angol 400, majd a német 100 millió beszélővel. Széles körben beszélik még a Hollandot (22 millió) és dél-afrikai változatát, az afrikaanst (16 millió). Az északi germán nyelvek (norvég, dán, svéd és izlandi) együttesen 20 millió beszélővel rendelkeznek.

Besorolásuk, csoportosításuk 

 Keleti ág (kihalt)
 burgund
 gepida
 gót
 herul
 vandál
 rugi
 Északi ág
 óészaki
 dán
 feröeri
 izlandi
 norvég
 svéd
 Nyugati ág
 Anglofríz (Északi-tengeri) csoport
 óangol
 ószász
 angol
 fríz
 wilamowicei
 Déli csoport
 felnémet
 német
 jiddis
 luxemburgi
  pennsylvaniai német (pennsilfaanisch)
 alnémet
 holland ill. flamand
 afrikaans

1. Besorolása bizonytalan.

Szókészleti összehasonlítás

Jegyzetek

További információk